Juliano (imperador) — imperador romano do 
 Severo Censor Juliano — oficial romano do 
 Juliano de Antioquia — patriarca de Antioquia do 
 Juliano (primicério dos notários) — oficial romano do 
 Juliano (asecreta) — oficial bizantino do

Ver também 

Desambiguações de prenomes